Caillaux ist der Familienname folgender Personen:

 Henriette Caillaux (1874–1943), französische Prominente
 Joseph Caillaux (1863–1944), französischer Premierminister
 Rodolphe Caillaux (1904–1989), französischer Maler

Siehe auch:
 Caillaud
 Caillot